Potok je manjši tok tekoče vode, manjši od reke in večji od jarka.

Potoki v Sloveniji in zamejstvu s tem imenom 
V Sloveniji so potoki, ki imajo ta toponim v imenu:

Adrijanski potok
Andrejski potok
Andrenski potok
Ankov potok (Jezersko) 
Antonski potok
Bačji potok
Bajdinški potok (Bajdinc)
Bajdiški potok (Waidischbach)
Barbarski potok
Bavharski potok
Bavški potok
Beli potok (razločitev - več potokov)
Belski potok
Belški potok
Berečanov potok
Bezjakovski potok
Beznovski potok
Bizeljski potok
Bizoviški potok
Bizovski potok
Blaguški potok
Blaški potok (Vorderberger Wildbach)
Blatni potok (Bloke)
Blatni potok (Brestanica)
Bodkovski potok
Bodonski potok
Bogojinski potok
Bojanski potok
Bojtinski potok
Bokrački potok
Boračevski potok
Borovički potok (Rijeka)
Bradačev potok 
Brajdov potok
Brdski potok
Brejščkov potok
Bresniški potok
Brestnikov potok
Brestrniški potok
Breški potok
Brezniški potok (razločitev)
Brezoviški potok
Brezovski potok
Briški potok
Brniški potok
Bršljinski potok (Bezgavec)
Brzinski potok
Bržanski potok
Budinski potok
Cecinjski potok
Cogetinski potok
Cvarjev potok
Čadramski potok
Čadraški potok
Čanjski potok
Čemšeniški potok
Česniški potok
Črešnjevski potok
Črnelski potok
Črni potok (razločitev) (več potokov)
Črnuški potok (Črnušnica)
Dešenski potok (graben)
Divji potok
Dobjanski potok
Dobljanski potok
Dobrinski potok
Dobovski potok
Dobrovski potok
Dolenski potok
Dolenjevaški potok
Dolgi potok (3)
Dolinski potok
Dolski potok
Dovški potok
Dragomilski potok
Dragovški potok
Drajni potok
Drameljski potok
Draški potok (Draschitzbach)
Dravski potok
Drožanjski potok
Dvorski potok
Ehartov potok
Erzeljski potok
Fabški potok
Farji potok
Framski potok
Gabrski potok
Gabrški potok
Gačniški potok
Gasterajski potok
Gerš potok
Gibinski potok
Gladomeški potok
Glavniški potok
Globoki potok (razločitev) (4)
Globotinski potok
Golobarski potok
Gomilski potok
Goriški potok
Goštaldski potok
Grabski potok
Grački potok
Gradolski potok
Grajski potok
Grebnov potok
Grintovški potok (Grintouzbach)
Grižanski potok
Habidov potok
Hajnski potok
Hočki potok
Hotemeški potok
Hrastovski potok
Hribski potok
Hruševski potok (Graben)
Hruški potok
Hudi potok
Hujski potok (Rudniški potok, Rača)
Ilgov potok
Impoljski potok
Ivanovski potok
Jablaniški potok
Jablanški potok
Jakobski potok
Jamniški potok
Jarčinski potok
Jareninski potok
Javorski potok (Dobrunjščica)
Javorski potok (Meža)
Javorski potok (Želimeljščica)
Jazbinski potok
Jedlovniški potok
Jelenji potok
Jelovški potok
Jelšanski potok
Jernejski potok
Ješanski potok
Ješki potok
Jevniški potok
Jezerski potok
Josipdolski potok
Jošavski potok (tudi Mejni potok)
Kamenski potok
Kamníški potok
Karlovski potok
Kisovški potok
Kmetov potok
Knežji potok, Pšata
Kobiljanski potok
Kojuhovski potok
Kolaški potok
Konjski potok (več potokov)
Konjščanski potok
Konopljin potok
Koprivniški potok (Brestanica)
Koritiški potok
Korški potok (Trogernbach)
Kostanjeviški potok
Kostrevniški potok
Korški potok (Trögernbach)
Košutni potok (Koschutabah)
Kozji potok
Kraljev potok
Kremžarjev potok
Križanji potok
Krnski potok
Krplivniški potok
Krvavi potok
Kunovski potok
Kupetinski potok
Lačni potok
Lahki potok
Lahovški potok
Lamprehtov potok
Langersvaldski potok (Krajnica)
Laški potok (Stržen)
Lazniški potok
Ledergaserjev potok
Lesji potok
Leskovski potok
Leskovški potok
Libuški potok
Liskurski potok
Liški potok
Lobodikov potok
Logarjev potok
Lokavški potok
Loki potok
Lokovški potok
Lokvanski potok
Loški potok (potok) - potok pri Litiji
 Loški potok (Sava) - potok pri Sevnici
Loški potok (Travnik) - potok Travnik, Loški potok
Lovšetov potok
Ložiški potok
Mačji potok
Mačkovski potok
Mali potok
Mangartski potok
Markovski potok
Martjanski potok
Mejični potok
Mejni potok
Merejski potok
Mežnarjev potok
Miklavški potok
Mišji potok
Mirtovički potok
Mivčev potok
Mlečni potok
Mlinski potok
Mlinski potok (Tržiška Bistrica)
Modriški potok
Mokri potok (Kočevska Reka)
Morski potok
Mrtvi potok
Mrzli potok 
Mrzli potok (Volarja)
Nezbiški potok
Obirski potok (Ebriachbach)
Obojnikov potok (Obojnikbach)
Obrijski potok
Ogeški potok
Ojstriški potok
Olimski potok
Orliški potok
Osojniški potok
Ostrožni potok
Ožbaltski potok
Partinjski potok
Pavenski potok
Pavlovski potok
Pekrski potok
Pesarjev potok
Peskovski potok (2)
Pijavški potok
Piroški potok
Pivolski potok
Plački potok
Plitvički potok
Podborški potok
Podenski potok (Bodenbach)
Podkanjski potok (Wildensteiner Bach)
Podvinski potok
Podvrški potok
Pohorski potok
Polanski potok
Polnarjev potok
Polšniški potok
Polulski potok
Polžanski potok
Polževski potok
Pomejski potok
Potočnikov potok 
potok Potok (v Kostelu) 
potok Potok (pri Premu) 
potok Potok (Potok, Straža)
Potok Belica
Potok Grivo
Potok Pleče
Potok Raduhovo
Potok Raščak
Potok Ročica
Potok Sevnik (Karavanke)
Potok Slanica
Potok Suha
Potok Svete Neže
Potok Ukva
Potok za Gradom
Potoški potok
Preloški potok
Presiški potok
Presladolski potok 
Prifarski potok (Nežica) 
Prilipski potok 
Puconski potok
Pušenski potok 
Račički potok 
Radečki potok 
Radeljski potok
Radenski potok
Radovski potok (Bódonski potok)
Radečki potok 
Radkovski potok (Radkovski graben)
Radvanjski potok
Rakovški potok 
Rančki potok 
Rateški potok
Ratkovski potok 
Razvanjski potok
Rebrski potok
Remšniški potok
Ribniški potok
Rjavški potok
Robnikov potok
Rogašovski potok
Rovni potok
Rovski potok
Rovtarski potok
Rudniški potok (Kočevje)
Rudniški potok, Rača (Hujski potok)
Ruški potok
Rutarski potok (Bärntaler Bach)
Sakalovski potok (Szakony-patak; Madžarska)
Samčev potok
Savski potok 
Sebeborski potok
Sečovski potok
Sedučnikov potok 
Sejanski potok 
Selski potok 
Seniški potok (Madžarska)
Senovski potok
Senožeški potok
 Skrlovški potok
Slatenski potok
Slatinski potok (2)
Slavčev potok (Italija)
Smolinski potok
Smrdejski potok 
Smrski potok
Stajski potok
Stajniški potok 
Stanetinski potok
Starovaški potok
Stebovniški potok
Stiški potok
Stranjski potok (2)
Struški potok
Studenški potok
Stržiški potok
Suhadolski potok
Suhi potok 
Suhi potok (Ojstrica) 
Sušački potok 
Svečinski potok
Svobodni potok (Jesenica)
Ščurkov potok
Šenčurski potok
Šentovski potok
Šentviški potok
Šiklarski potok 
Škocjanski potok
Škofijski potok
Škrjanški potok
Škubov potok
Šmarski potok
Šmihelski potok
Štefuljev potok
Štimpaški potok
Štrukljevski potok
Šturmov potok
Tihabojski potok
Tihi potok
Tinjski potok
Tinski potok
Tominčev potok
Topliški potok
Tripotok
Tržiški potok (Sotla)
Tržiški potok (Mirna)
Truški potok
Turški potok
Ukovski potok (Torrente Uqua)
Vardovski potok
Vaški potok
Veliki potok (Grosupeljščica)
Veliki potok (Pivka)
Veliki krški potok
Velikovaški potok
Vinarski potok
Vintarjevski potok
Virloški potok
Virštajnski potok
Volčji potok (Konjski potok)
Volčji potok (Litija)  
Vrački potok
Vranov potok
Vranjski potok
Vratljanski potok
Vratni potok
Vršnikov potok
Vrtačnikov potok
Vrtaški potok
Vuhredski potok
Vukovski potok
Zadnji potok
Zagajski potok
Zagorski potok
Zagoriški potok (Goritscher Bach)
Zali potok
Zaloški potok
Zamedvejski potok
Zapotoški potok
Zel potok
Zelenbreški potok
Zevnikov potok
Zibiški potok
Žagarski potok
Žahenberški potok
Žekovski potok
Želinski potok
Žerjavinski potok
Žerjavski potok (Scheriaubach)
Žirovniški potok
Žiški potok
Žitečki potok
Župetinski potok

Naselbinska imena 
Potok je tudi pogosto naselbinsko ime ali del imena.

v Sloveniji 

 Črni Potok pri Dragi, občina Loški Potok
 Črni Potok pri Kočevju, občina Kočevje
 Črni Potok pri Velikih Laščah, občina Ribnica
 Črni Potok, Šmartno pri Litiji, občina Šmartno pri Litiji
 Hrib - Loški potok, občina Loški Potok
 Krvavi potok, občina Hrpelje-Kozina
 Mokri Potok, občina Kočevje
 Potok pri Komendi, občina Komenda
 Potok pri Muljavi, občina Ivančna Gorica
 Potok pri Vačah, občina Litija
 Potok v Črni, občina Kamnik
 Potok, Idrija, občina Idrija
 Potok, Kamnik, občina Kamnik
 Potok, Kostel, občina Kostel
 Potok, Nazarje, občina Nazarje
 Potok, Straža, občina Straža
 Potok, Trebnje, občina Trebnje
 Potok, Železniki, občina Železniki
 Srednja vas - Loški Potok, občina Loški Potok
 Suhi Potok, občina Kočevje
 Volčji Potok, občina Kamnik

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
Potok, pri Bilčovsu, nem. Bach, občina Bilčovs
 Potok, pri Vetrinju, nem. Bach, mesto Celovec
 Potok, pri Čajni, nem. Bach, p. št. 9612 Šentjurij v Ziljski dolini, občina Čajna v Ziljski dolini
 Potok, pri Štefanu na Zilji, nem. Bach, občina Štefan na Zilji
 Potok, pri Šentpetru na Vašinjah, nem. Bach, mestna občina Velikovec
 Potok, pri Lipi, nem. Bach, tržna občina Vrba
ter
 Na Potoku (pri Črešnjah na Kostanjah, nem. Am Bach, tržna občina Vrba
in 
 Potoče, pri Labotu, nem. Bach, občina Suha
 Potoče, pri Šmohorju, nem. Potschach, p. št. 9624 Brdo pri Šmohorju, mestna občina Šmohor-Preseško jezero

na Hrvaškem 

 Potok Bosiljevski
 Potok Kalnički
 Potok Musulinski 
 Potok Tounjski 
 Potok, Berek 
 Potok, Popovača
Rakov Potok
Crni Potok, Topusko (Hrvaška)
Crni Potok, Podcrkavlje (Hrvaška)
Horvatski potok (potok v Hrvaškem Zagorju)
Dobri potok, pritok Bregane v Žumberku
Veliki Modruš Potok in Mali Modruš Potok

v Srbiji 
 Potok, Prijepolje
 Babin Potok
 Beli Potok, Voždovac
 Beli Potok, Knjaževac
 Beli Potok, Sokobanja
 Lisičji Potok, soseska v Beogradu
 Zubin potok (Kosovo)

Glej tudi 

 Potoki (razločitev)
Potočari (razločitev)
Potoče (razločitev)
Potočec
Potočić
Potočnica (razločitev)
Potočni rak
Potočni škržek
Potočni glavoč
Potoščica
Potoška gora
Potoška grapa
Potoška planina
Potoška vas
Potoški graben
Beli potok (razločitev)
Črni potok (razločitev)
Crni potok (razločitev)
Suhi potok (razločitev)
Sárospatak (Blatni potok, Madžarska)
Občina Loški Potok
priimka Potokar, Potočar
priimka Potočnik, Potočnjak
graben
studenec
reka
jarek
Medvědí potok, vodotok med Češko in Nemčijo
Medvedi potok, Slovaška
Arboretum Volčji potok

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška